Filip VI. je jméno více panovníků:

 Filip VI. Francouzský (1293–1350) – francouzský král v letech 1328–1350
 Filip VI. Španělský (* 1968) – španělský král od roku 2014

Rozcestníky - panovník